YCR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cross Lake (Manitoba) (Canada)